

Astronomia 
 152188 Morricone – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Morricone (Torricella Sicura) – frazione del comune di Torricella Sicura

Musica 
 Morricone 60 – album di raccolta di Ennio Morricone

Persone 
 Ennio Morricone (1928-2020) – compositore italiano
 Andrea Morricone (1964) – compositore italiano
 Edoardo Morricone (1946) – fumettista italiano